Љускавци, панголини или љускави мравоједи је појам који се односи на неколико различити кладуса плацентални сисара. Овај појам се односи на:
 Љускавци (ред) (лат. -{Pholidota}-) - ред плаценталних сисара унутар кладуса Pholidotamorpha
 Прави љускавци (лат. -{Eupholidota}-) - подред плаценталних сисара унутар реда Pholidota
 Љускавци (натпородица) (лат. -{Manoidea}-) - натпородицу плаценталних сисара унутар подреда Eupholidota
 Љускавци (породица) (лат. -{Manidae}-) - породица плаценталних сисара унутар натпородице Manoidea, коју чине све живуће врсте љускаваца